A 2012. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika versenyeit augusztus 3. és 12. között rendezték a londoni Olimpiai Stadionban. A férfiak 24, míg a nők 23 számban versenyeztek.

Kvalifikáció 
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) minden egyéni versenyszámban meghatározta a kvalifikációs A- és B-szintet. A szinteket teljesítő versenyzők nevezhetők az olimpiára. Egy ország az A-szintet teljesítők közül 4 versenyzőt nevezhetett, akik közül három indulhatott el a versenyen. B-szintes versenyzőből kettőt nevezhetett és egyet indíthatott el, ha nem volt vagy nem indított A-szintes versenyzőt.

Gyaloglásban és maratonon csak az erre előre kijelölt versenyeken elért szinteket fogadta el az IAAF. Maratonfutásban a 2011-es atlétikai világbajnokság első 20-20 helyezettjét, valamint a szintteljesítési időszakban a Gold Label Maraton sorozat versenyeinek első 10-10 helyezettjét A-szintes versenyzőnek tekintette a szövetség.

A váltó számokban 16-16 legjobb ország indulhatott a szintteljesítési időszakban elért 2 legjobb eredményük alapján. Egy ország egy váltóba hat atlétát nevezhetett.

Azok az országok, melyeknek sportolói nem tudtak szintet teljesíteni, 1-1 férfi és női versenyzőt indíthattak. Ők nem voltak nevezhetők a többpróba versenyekre, a 10 000 méteres síkfutásra és a 3000 méteres akadályfutásra.

Szintteljesítési időszak 
 10 000 m, maraton, gyaloglás, többpróba: 2011. január 1. – 2012.július 8.
 A többi egyéni szám: 2011. május 1. – 2012. július 8.
 Váltók: 2011. január 1. – 2012. július 2.

Eseménynaptár

Összesített éremtáblázat 
(A táblázatokban Magyarország és a rendező ország sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek 

* – a versenyző az előfutamok során szerepelt, de a döntőben nem

Női

Éremtáblázat

Érmesek 

* - a versenyző az előfutamban vett részt

 A fehérorosz Nadzeja Asztapcsukot doppingolás miatt utólag megfosztották a női súlylökésben szerzett aranyérmétől.
Az orosz Jevgenyija Kolodkót doppingolás miatt utólag megfosztották a női súlylökésben szerzett ezüstérmétől.
 Az orosz Olga Kanyiszkinát doppingolás miatt 2020-ban megfosztották a női 20 km-es gyaloglásban szerzett ezüstérmétől.
 Az orosz Szvetlana Skolinát doppingolás miatt 2021-ben megfosztották a női magasugrásban szerzett bronzérmétől.

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Futószámok (atlétika)

Sportágak a 2012. évi nyári olimpiai játékokon
2012